La route départementale 216, ou RD 216, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Villeneuve à Forcalquier.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence

216